Pal·ladi (element), element químic
 Pal·ladi natiu, mineral
 Pal·ladi (estàtua), representació en fusta de Pal·les Atenea que suposadament havia caigut del cel a Atenes o a Troia
 Biografies:
 Rutili Taure Emilià Pal·ladi, escriptor romà d'agricultura del segle IV
 Pal·ladi (historiador), historiador del monaquisme primitiu del segle IV
 Pal·ladi de Síria, asceta sirià
 Pal·ladi d'Embrun, bisbe francès, patró de Camprodon 
Pal·ladi d'Escòcia, bisbe que predicà a Irlanda i Escòcia al segle V
 Pal·ladi de Methone, sofista i retòric grec del segle IV 
Pal·ladi (poeta), poeta menor de l'antiga Roma
 Pal·ladi d'Helenòpolis o Pal·ladi de Glàcia, escriptor i eclesiàstic grec, bisbe d'Helenòpolis i Aspona dels segles IV i V
Pal·ladi (metge), metge alexandrí de data incerta (segle IV al X)
 Pal·ladi de Suedra, bisbe de Suedra
 Andrea Palladio, arquitecte italià del segle XVI